I liga 2015/2016 – 68. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w niej udział 17 drużyn (pierwotnie 18, po 19. kolejce wycofał się Dolcan Ząbki) grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 1 sierpnia 2015, a zakończył 5 czerwca 2016. Pierwszą bramkę w tym sezonie strzelił w 24. minucie meczu – dla zespołu gości Michał Bajdur (mecz zakończył się wygraną Dolcanu 2:0).

Drużyny 

Objaśnienia:
Dolcan Ząbki wycofał się po rundzie jesiennej.

Rozgrywki 
W sezonie 2015/2016 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do Ekstraklasy. Trzy ostatnie zespoły miały spaść do II ligi, a 15. drużyna zagrać w barażach o utrzymanie z 4. zespołem II ligi. Ponieważ w trakcie rozgrywek wycofał się Dolcan Ząbki, został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli i automatycznie zdegradowany o dwie klasy rozgrywkowe, więc do II ligi spadły drużyny z miejsc 16. i 17., a 15. zespół miał zagrać w barażach. Po zakończeniu rozgrywek licencji na grę w I lidze w kolejnym sezonie nie dostał Zawisza Bydgoszcz, wobec czego także został karnie zdegradowany, a baraż o miejsce w I lidze został odwołany – obaj jego uczestnicy zagrają na drugim poziomie ligowym w sezonie 2016/2017.

Tabela 

||rowspan=2|

||rowspan=10|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu miał zostać rozegrany dwumecz barażowy o miejsce w I lidze w sezonie 2016/2017 między 15. drużyną I ligi i 4. zespołem II ligi – MKS Kluczbork i Wisłą Puławy. Gospodarza wylosowano 6 czerwca 2016. Pierwszy mecz miał odbyć się 11 czerwca 2016 o godz. 15:00 w Kluczborku, rewanż – 19 czerwca 2016 o godz. 17:00 w Puławach. Jednak w związku z brakiem licencji dla Zawiszy Bydgoszcz obie drużyny otrzymały miejsce w I lidze bez gry, a baraż odwołano.

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Bramki samobójcze 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek samobójczych strzelonych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Prawa telewizyjne 
  Polsat Sport

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie